Дя́тлов — русская фамилия.

Известные носители 

 Дятлов, Александр Иванович (1910—1948) — Герой Советского Союза.
 Дятлов, Анатолий Степанович (1931—1995) — заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС.
 Дятлов, Валерий Игоревич (Лери Винн; род. 1962) — украинский певец.
 
 Дятлов, Вячеслав Лукич (1931—2005) — советский и российский учёный-микроэлектроник, микроэлектромеханик.
 Дятлов, Владимир Семёнович (1924—1996) — советский журналист, писатель, драматург.
 
 Дятлов, Иван Алексеевич (род. 1959) — российский микробиолог.
 Дятлов, Игнатий Семёнович (1925—1999) — командир стрелкового взвода, Герой Советского Союза.
 
 Дятлов, Николай Алексеевич (1901—1978) — заместитель министра внутренних дел УССР.
 Дятлов, Пётр Юрьевич (Дятлив, 1883—1937) — украинский политический деятель, революционер, переводчик.

Дятлова 
 Дятлова, Наталья Васильевна (более известна под фамилией Смирницкая; 1927—2004) — советская легкоатлетка.

Населенные пункты в России 
 Дятлов — посёлок, Погарский район Брянской области.
 Дятлов — хутор, Мостовский район Краснодарского края.

См. также 
 Дятлоws — российский мультсериал.
 
 Перевал Дятлова

Примечания